W Rumunii
 Valea Ursului – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Tâmna
 Valea Ursului – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Bascov
 Valea Ursului – wieś w okręgu Buzău, w gminie Mânzălești
 Valea Ursului – wieś w okręgu Jassy, w gminie Miroslava
 Valea Ursului – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Ponoarele
 Valea Ursului – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Fârtățești